Hazrat Ishaan oder Hasrat Ischan () ist der Titel, der im frühen 17. Jahrhundert dem Oberhaupt (Imam) der sunnitisch-islamischen Sufigemeinschaft der Naqschbandiya Khwaja Khawand Mahmud vom Emir von Buchara verliehen und nach seiner Immigration nach Kaschmir von den Mogulen und Afghanen bestätigt wurde. Seither wird dieser Titel unter dessen Nachfolgern weitervererbt.

Die Hazrat Ishaane heirateten Mitglieder der mogulischen und afghanischen Königshäuser. So war Hazrat Ishaan II der Gemahl der Tochter des Großmoguls Jahangir und sein Enkel Schwiegersohn des Großmoguls Alamgir I. Hazrat Ishaan IX vermählte sich mit einer afghanischen Prinzessin, deren gemeinsame Tochter den afghanischen Musahibanprinzen Abdulkhalek Khan heiratete. Dessen gemeinsamer Sohn ist Sultan Masood Dakik, der für sein soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.

Als Nachkommen des islamischen Propheten Mohammed in der Linie des Imams der Zwölferschiiten Hasan al-Askari und des sunnitischen Ordensgründers Bahauddin Naqshband und seines Ahnen Abdul Qadir Gilani werden die Hazrat Ishaane bis heute sowohl als Oberhäupter der Sayyiden als auch als geistliche Oberhäupter des Naqshbandiordens verehrt.

Die Linie der Hazrat Ishaane ist das einzige islamische Führungsamt, welches die Führung durch weiblichen Nachkommen der Linie legitimiert. So ist das äquivalent des Titels Hazrat Ishaan für die weiblichen Oberhäupte „Taj ul Nisaa“. Nach 60 Jahren weiblicher Führung zweier Taj ul Nisaahe seit dem Ableben des Hazrat Ishaan XIII im Jahre 1955 wurde die Ordensführung im Oktober des Jahres 2014 Prinz Raphael anvertraut. Jeder der Hazrat Ishaane hatte einen rituellen Titel. So ist der rituelle Titel Prinz Raphaels als heutiger 54. Imam „Al-Rafi ul Shaan“.

Träger des Titels Hazrat Ishaan 

 Hazrat Ishaan I: Khwaja Khawand Mahmud al Jalil (1563–1642)
 Hazrat Ishaan II: H.I.H. Prinz Sayyid Moinuddin Al Hadi, verheiratet mit einer Tochter des Mogulkaisers H.I.M. Jahangir (gest. 1674)
 Hazrat Ishaan III: H.I.H. Prinz Sayyid Ahmad Al Musaddiq
 Hazrat Ishaan IV: H.I.H. Prinz Sayyid Bahauddin Al Rahim, Bruder von Hazrat Ishaan II und III
 Hazrat Ishaan V: H.I.H. Prinz Sayyid Nizamuddin Al Wali, verheiratet mit einer Tochter des Mogulkaisers H.I.M. Aurangzeb
 Hazrat Ishaan VI: H.I.H. Prinz Sayyid Nooruddin Al Shams ul Duha (1675–1743)
 Hazrat Ishaan VII: H.I.H. Prinz Sayyid Kamaluddin Al Kamel (Martyrium 1774)
 Hazrat Ishaan VIII: H.I.H. Prinz Sayyid Mohyuddin Al Wafi
 Hazrat Ishaan IX: H.H. Prinz Sayyid Hasan Al Kabir, Stammesfürst der großiranischen Sayyiden sunnitischen Glaubens
 Taj ul Nisaa I: H.H. Prinzessin Sayyida Sayeda Al Ula
 Hazrat Ishaan X: H.H. Prinz Sayyid Mir Jan Al Malik (1800–1901)
 Hazrat Ishaan XI: H.H. Prinz Sayyid Mahmud Al Qudwat (gest. 1882)
 Taj ul Nisaa II: H.H. Prinzessin Sayyida Siddiqa Al Tahera
 Hazrat Ishaan XII: H.H. Groß-Mufti Sayyid Fazlullah Al Fazel, Großmufti des Emirats Afghanistan
 Hazrat Ishaan XIII: H.H. General Sayyid Mir Muhammad Jan Al Mahdavi (1900–1955)
 Taj ul Nisaa III: H.R.H. Prinzessin Sayyida Rahima Al Amira, verheiratet mit H.R.H. Prinz Abdul Khaliq von der Barakzai-Dynastie (gest. 2006)
 Taj ul Nisaa IV: H.H. Prinzessin Sayyida Nargis Al Sabura, Enkelin des Hazrat Ishaan XIII (geb. 1978)

Einzelnachweise 

Titel
Sufistisches Ordenswesen